Метрополитен Хиросимы — аналогичная метро система метрополитена на шинном ходу в японском городе Хиросима.

История 
Система открыта 20 августа 1994 года к Летним Азиатским играм 1994. Состоит из надземной линии монорельса и подземного участка в центре города. Линия идёт от центра Хиросимы до стадиона Хиросима Биг Арч, который был главной ареной Летних азиатских игр 1994. Полукольцом охватывает оба берега реки Ота. Называется Астрам-лайн. Напряжение на рельсе 750 вольт, поезда состоят из 6 вагонов. На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери. 14 марта 2015 года открыта новая станция Син-Хакусима. Это первая, новая станция открытая после пуска метрополитена в 1994 году.

Линии 
Одна линия с 22 станциями, 4 из них под землёй (1,7 км). Длина 18,4 км, проезд занимает 37 минут в один конец.

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт Астрам-лайн

Хиросима
Хиросима
Монорельсы Японии
Транспорт Хиросимы
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1994 году
Здания и сооружения, построенные в 1994 году в Японии